Bowen River ist der Name folgender Flüsse:

 Bowen River (Burdekin River), Nebenfluss des Burdekin River in Queensland, Australien.
 Bowen River (Tasmansee), Zufluss des Milford Sound/Piopiotahi auf der Südinsel von Neuseeland.